Kamienna (zu deutsch die Steinige) ist ein häufiger geografischer Name in Polen:

Flüsse:
 Kamienna (Bóbr) (Zacken), Zufluss zum Bobr (Bober) in Niederschlesien
 Kamienna (Weichsel), linker Nebenfluss der Weichsel in der Woiwodschaft Heiligkreuz

Berge:
 Kamienna (Beskiden), 1201 m hoher Gipfel in den westlichen Beskiden
 Kamienna (Waldenburger Bergland), 630 m hoher Gipfel in den Góry Wałbrzyskie

Orte:
 Kamienna (Biały Bór) (Hohenstein)
 Kamienna (Bystrzyca Kłodzka), Ort im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Steingrund, Kreis Habelschwerdt, Schlesien
 Kamienna (Namysłów), Ort im Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Giesdorf, Kreis Namslau, Schlesien
 Kamienna Struga, Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Steinbach, Kreis Angerburg, Ostpreußen